Breznica může označovat:
 Breznica (okres Stropkov) – obec v okrese Stropkov na Slovensku
 Breznica (Chorvatsko) – vesnice a občina ve Varaždinské župě v Chorvatsku
 Dolná Breznica – obec v okrese Púchov na Slovensku
 Horná Breznica – obec v okrese Púchov na Slovensku
 Hronská Breznica – obec v okrese Zvolen na Slovensku
 Tekovská Breznica – obec v okrese Žarnovica na Slovensku
 Železná Breznica – obec v okrese Zvolen na Slovensku

Podobné názvy 
 Březnice (rozcestník)
 Breznička
 Breznický hrad – hrad poblíž Tekovské Breznice na Slovensku
 Brezina – obec v okrese Trebišov na Slovensku